College Park pode se referir às cidades de:
College Park (Maryland)
College Park (Geórgia)